Philadelphia Gold and Silver Index — американский фондовый индекс. В индекс включаются компании, добывающие драгоценные металлы, чьи акции котируются на Филадельфийской фондовой бирже. Philadelphia Gold and Silver Index наряду с Amex Gold BUGS Index является наиболее известным индексом, включающим акции золотодобывающих компаний. Philadelphia Gold and Silver Index также известен как XAU Index.

Компоненты индекса

Ссылки 
 Информация об индексе на Yahoo!Finance

Фондовые индексы США